Deviazione – tratto stradale
Deviazione – concetto statistico

Altri progetti